Harry Whittington (1916-2010) paléontologue
 Harry Whittington (1915–1989) auteur américain de romans policiers connu aussi sous le pseudonyme d'Ashley Carter.
 Harry Whittington (1927-) avocat américain.